Geografia:
 Atlanta, capital de l'estat de Geòrgia (EUA)
 Atlanta (Arkansas), localitat de l'estat d'Arkansas (EUA)
 Atlanta (Califòrnia), localitat de l'estat de Califòrnia (EUA)
 Atlanta (Idaho), localitat de l'estat d'Idaho (EUA)
 Atlanta (Illinois), localitat de l'estat d'Illinois (EUA)
 Atlanta (Indiana), localitat de l'estat d'Indiana (EUA)
 Atlanta (Kansas), localitat de l'estat de Kansas (EUA)
 Atlanta (Louisiana), localitat de l'estat de Louisiana (EUA)
 Atlanta (Michigan), localitat de l'estat de Michigan (EUA)
 Atlanta (Missouri), localitat de l'estat de Missouri (EUA)
 Atlanta (Nebraska), localitat de l'estat de Nebraska (EUA)
 Atlanta (Texas), localitat de l'estat de Texas (EUA)
 Atlanta (Wisconsin), localitat de l'estat de Wisconsin (EUA)

 Altres:
 Club Atlético Atlanta, un club de futbol argentí de la ciutat de Buenos Aires
 Atlanta Motor Speedway, un circuit automobilístic de Hampton (Geòrgia), Estats Units
 Atlanta 1996, edició dels Jocs Olímpics que es van celebrar a Atlanta el 1996